Frankfurter Straße 131 bezeichnet

 Frankfurter Straße 131 (Kassel), denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in der Südstadt (Kassel)
 Ehemaliges Gärtnerhaus (Offenbach am Main), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Offenbach am Main